Odbiorca energii elektrycznej - terminem tym określa się osobę fizyczną lub prawną, mającą odbiorniki energii elektrycznej stanowiące jeden lub więcej odbiorów energii elektrycznej. Odbiorcą będzie więc zarówno zwykły obywatel mieszkający w budynku wielorodzinnym, jak również duża fabryka, czy też inny zakład przemysłowy, komunalny lub rzemieślniczy.

Odbiorca taryfowy przyłączony do sieci elektroenergetycznej spółki dystrybucyjnej (SD) ponosi wobec niej następujące opłaty:
 za pobraną energię elektryczną;
 za ponadumowny pobór energii elektrycznej biernej;
 za usługi przesyłowe (dystrybucyjne);
 opłatę abonamentową;
 inne opłaty np. związane z przekroczeniem mocy umownej lub zwiększoną pewność zasilania odbiorców posiadających kilka przyłączy (niezależnych ciągów zasilania).

Bibliografia 
 Kujszczyk Z., Mińczuk A.: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, Tom I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004, .
 Paska J.: Ekonomika w elektroenergetyce, OWPW, Warszawa 2007, .

Rynek energii elektrycznej